Habban, ville et district du Yémen ;
 Sultanat Wahidi de Habban, ancien État Wahidi dont Habban était la capitale.